Biselli – cognome italiano
 Biselli – frazione di Norcia
 Stazione di Biselli – stazione di Biselli, frazione di Norcia